Guillermo Ríos puede referirse a:

 Guillermo Daniel Ríos (n. 1963), futbolista argentino;
 Guillermo Ríos Alcalá (n. ????), alfarero mexicano;
 Juan Guillermo Ríos Ide (1925-2017), escritor chileno.